Le Prix du cinéma européen du meilleur film court métrage () est une récompense cinématographique décernée depuis 2002 par l'Académie européenne du cinéma lors de la cérémonie annuelle des Prix du cinéma européen.

La récompense est aussi appelée Prix UIP.

Les films sélectionnés sont des courts métrages ayant remporté le prix du meilleur court métrage dans un festival de cinéma européen.

Palmarès

Années 2010 
 2010 : Hanoi - Warsaw (Hanoi - Warszawa) 
 Amor 
 Lights (Ampelmann) 
 Les Escargots de Joseph 
 Stay, Away (Blijf bij me, weg) 
 Out of Love (Ønskebørn) 
 Venus VS Me 
 The Little Snow Animal (Lumikko) 
 Tussilago 
 Maria's Way  
 Talleres Clandestinos  
 Rendez-vous à Stella-Plage 
 Diarchy (Diarchia)  
 The External World 
 Here I Am (Itt vagyok) 

 2011 : The Wholly Family 
 Berik 
 Little Children, Big Words (Små barn, stora ord) 
 Incident by a Bank (Händelse vid bank) 
 Derby 
 Jessi 
 The Wolves (I lupi)  
 The Unliving (Återfödelsen) 
 Silent River (Apele tac)  
 Paparazzi 
 The Great Race (La gran carrera) 
 Dimanches 
 Out (Tse) 
 Frozen Stories (Opowieści z chłodni) 
 Hypercrisis 

 2012 : Superman, Spiderman or Batman (Superman, Spiderman sau Batman) 
 Back of Beyond 
 Beast (Csicska) 
 How To Pick Berries (Miten marjoja poimitaan) 
 In the Open (Im Freien) 
 Morning of Saint Anthony's Day (Manhã de Santo António) 
 Objection VI (Einspruch VI) 
 Out of Frame (Titloi telous) 
 Silent (Sessiz / Bé Deng) 
 L'Ambassadeur et moi 
 Demain, ça sera bien 
 Two Hearts 
 Vilaine fille mauvais garçon 
 Villa Antropoff 

 2013 : Death of a Shadow (Dood van een schaduw)   (Festival international du film de Valladolid)
 Cut  (Festival international du film de Curtas Vila do Conde)
 Butter Lamp   (Festival international du film de Leeds)
 House with small windows  (Festival international du film de Venise)
 Letter  (Festival du film de Cracovie)
 Mistery  (Festival international du film de Berlin)
 Morning  (Festival du film de Cork)
 The Waves  (Festival international du film de Flandre-Gand)
 Orbit Ever After  (Festival du film de Bristol)
 Jump  (Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand)
 Sunday 3  (Festival international du film de Tampere)
 A Story For The Modlins  (Festival du film de Sarajevo)
 Tough I Know The River Is Dry    (Festival du film de Rotterdam)
 Nuclear Waste  (Festival du film de Grimstad)
 Zima  (Festival international du film de Locarno)

 2014 : The Chicken   (Festival du film de Bristol)
 Panique au Village : La Bûche de Noël   (Festival international du film de Vila do Conde)
 The Chimera of M.  (Festival international du film de Rotterdam)
 Dinola (დინოლა)  (Festival du film de Grimstad)
 Fal  (Festival du film de Tampere)
 Hätäkutsu  (Festival du film de Sarajevo)
 Hvalfjörður   (Festival international du film de Flandre-Gand)
 Ich hab noch Auferstehung_  (Festival international du court métrage de Drama)
 Lato 2014  (Festival du film de Cracovie)
 The Missing Scarf  (Festival international du film de Valladolid)
 Pat-Lehem (פת לחם)  (Festival international du film de Venise)
 Pequeño bloque de cemento con pelo alborotado conteniendo el mar   (Festival du film de Cork)
 Pride   (Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand)
 Shipwreck  (Festival international du film de Locarno)
 Taprobana    (Festival international du film de Berlin)

 2015 : 

 2016 : 9 days - from my window in Aleppo

 2017 : Timecode de Juanjo Giménez

 2018 : 

 2019 : The Christmas Gift de Bogdan Mureşanu

Années 2020 
 2020 : All Cats Are Grey in the Dark (Nachts sind alle Katzen grau) de Lasse Linder 
 2021 : My Uncle Tudor de Olga Lucovnicova 
 2022 : No Dogs or Italians Allowed de Alain Ughetto''

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Prix du cinéma européen
 Académie européenne du cinéma
 César du meilleur court métrage
 Oscar du meilleur court métrage en prises de vues réelles
 British Academy Film Award du meilleur court métrage

Liens externes 
 
  Les Prix du cinéma européen par année sur l'

Court metrage
Cinema europeen